Mannila est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1933), scientifique social finlandais
 (né en 1960), scientifique informatique finlandais

Toponyme

Mannila, quartier de la ville de Jyväskylä

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois